Het seizoen 2000/01 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 3 september 2000, de laatste speelronde was op 20 mei 2001. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was UDI '19, dat vorig seizoen kampioen werd.

Dit seizoen waren vier andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: VV IVS, RKSV Schijndel, VV UNA en WSC. Allen waren gepromoveerd. VV Baronie verhuisde hierdoor vanwege geografische ligging naar de zondag Hoofdklasse A.
JVC '31 was in mei 2000 van naam veranderd en kwam vanaf dit seizoen daardoor uit onder de naam JVC Cuijk.

Teams

Stand

Uitleg kleuren

Uitslagen 

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2000/01